Rainer Müller puede referirse a las siguientes personas:

 Rainer Müller (ciclista) (1946-), ciclista alemán;
 Rainer Müller (taekwondo), practicante de taekwondo alemán.
+ Rainer Müller (Historiador) Historiador Estealemán